

Santi e beati 
 San Simeone il Giusto o il Vecchio o il Profeta († I secolo), personaggio del Vangelo secondo Luca, celebrato il 3 febbraio;
 San Simeone di Gerusalemme († 107), uno dei primi vescovi di Gerusalemme e martire, celebrato il 27 aprile;
 San Simone o Simeone bar Sabba'e († 341), vescovo e martire in Persia con altri compagni di fede, celebrati il 21 aprile;
 San Simeone (IV secolo) martire in Persia con Bohtiso e Isacco, celebrati il 15 maggio;
 San Simeone Stilita il Vecchio († 459), celebrato il 27 luglio;
 San Simeone Salos o di Edessa († 550), "stolto in Cristo" siriano, celebrato il 21 luglio;
 San Simeone di Egee (VI secolo), diacono e stilita in Cilicia, celebrato il 27 luglio;
 San Simeone Stilita il Giovane († 592), celebrato il 24 maggio;
 San Simeone Metafraste († 987), celebrato il 9 novembre; 
 San Simeone di Polirone († 1016), eremita, celebrato il 26 luglio;
 San Simeone il nuovo Teologo († 1022), abate, celebrato il 12 marzo;
 San Simeone di Siracusa o di Treviri († 1035), eremita in Treviri, celebrato il 1º giugno;
 San Simeone († 1199), nome con cui è venerato Stefano Nemanja, re di Serbia, celebrato il 13 febbraio;
  San Simeone Berneux († 1866), missionario martire con Giusto Ranfer de Bretenières, Ludovico Beaulieu e Pietro Enrico Dorie, celebrati il 7 marzo;
 beato Simeone († 1140) abate di Cava, 16 novembre;
 beato Simeone Lukac († 1964), vescovo e martire ucraino, celebrato il 22 agosto.

Altro 
 San Simeone profeta – titolo cardinalizio

Pagine correlate 
 San Simone
 Simeone
 Chiesa di San Simeone

Collegamenti esterni 
 Santi, beati e testimoni-S